Грецька Суперліга 2013—2014  — 55-й сезон футбольної Грецької Суперліги і восьмий сезон турніру під цією назвою. Сезон розпочався 17 серпня і завершився в травні 2014 року.

Клуби і стадіони 
Дві команди сезону 2012/13 вилетіли у футбольну лігу — АЕК (15 місце) та «Керкіра» (16 місце).
Чотири команди піднялися в Суперлігу — Аполлон Смірніс, Ерготеліс, Каллоні, Панетолікос

Турнірна таблиця 

||rowspan="10"|

Результати матчів

Плей-оф

Результати

Плей-офф за місце в Суперлізі 
Гра відбулася на Клеантіс Вікелідіс 11 червня 2014.
|}

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

2013 у грецькому спорті
2014 у грецькому спорті